Лазорак Богдан Орестович (нар. 1985) — український історик, науковець, учитель.